Појам Вест Ајленд може се односити на:
 Вест Ајленд (град), главни град Кокосових острва
 Вест Ајленд (острво), једно од острва које чине Кокосова острва.